Bonifacio Zukowski – religioso polacco, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Krzysztof Żukowski – calciatore polacco
 Mateusz Żukowski – calciatore polacco
 Wasilij Żukowski – poeta e traduttore russo